Die Saison 1997/98 der Oberliga Südwest war die 20. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 1978 und die vierte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich die SV Elversberg mit acht Punkten Vorsprung auf die Eisbachtaler Sportfreunde. Den Elversbergern gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der SSV Eintracht Überherrn und VfL Trier. Der SV Auersmacher scheiterte später in der Relegationsrunde.

Die Aufsteiger waren Wormatia Worms aus der Verbandsliga Südwest, die SpVgg EGC Wirges aus der Rheinlandliga und die zweite Mannschaft des 1. FC Saarbrücken aus der Verbandsliga Saar. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich die SG 06 Betzdorf aus der Rheinlandliga als Teilnehmer für das Relegationsspiel gegen Auersmacher und war nach einem Sieg der vierte Aufsteiger.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Oberliga 
Die drei Vizemeister der Rheinlandliga, die SG 06 Betzdorf, Verbandsliga Saar, der VfB Theley und Verbandsliga Südwest, RWO Alzey, spielten zunächst in einer Einfachrunde einen Qualifikanten aus, der anschließend auf einen Vertreter der Oberliga Südwest traf, um einen weiteren Platz in der folgenden Spielzeit zu vergeben.

Die SG 06 Betzdorf setzte sich mit drei Punkten sowie aufgrund des besten Torverhältnisses gegen die Konkurrenz durch und war der vierte Aufsteiger.

|}

|}

Das Spiel auf neutralem Platz in Bingen am Rhein gewann Betzdorf deutlich mit 3:0. Betzdorf sicherte sich somit den Aufstieg in die Oberliga. Der unterlegene SV Auersmacher stieg in die Verbandsliga Saar ab.

|}

Weblinks 
 Oberliga Südwest 1997/98 bei f-archiv.de

1997
Fußballsaison 1997/98